Buarremon é um género de ave da família Emberizidae. 

Este género contém as seguintes espécies:
 Buarremon torquatus
 Buarremon virenticeps
 Buarremon brunneinucha

 
Géneros de aves

hu:Buarremon